Amadou Cissé – calciatore guineano
Amadou Cissé – politico nigerino, già Primo ministro del Niger
Amadou Cissé – percussionista maliano